Ireland est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alexander Ireland (1901-1966), boxeur écossais ;
 Anthony Ireland (1991-), joueur américain professionnel de basket-ball ;
 Brian Ireland (né en 1980), batteur de rock ;
  (né en 1946), journaliste américain ;
 Innes Ireland (1930-1993), pilote automobile britannique ;
 James Ireland (né en 1903), joueur de rugby à XV écossais ;
 
 Jill Ireland (1936-1990), actrice anglaise ;
 Justina Ireland (1985-), autrice de science-fiction et de fantasy américaine ;
 Kathy Ireland (née en 1963), actrice américaine ;
 Kylie Ireland (née en 1970), actrice ;
 Mike Ireland (né en 1974), patineur de vitesse canadien ;
 Marin Ireland (?-), actrice américaine ;
 Samuel Ireland (mort en 1800), éditeur britannique ;
 Stephen Ireland (né en 1986), footballeur irlandais ;
 William Henry Ireland (1775-1835), faussaire britannique.

Toponyme 

 Ireland, localité britannique ;
 Le lac Ireland, lac de Californie.

Patronyme anglais